Station Eerde, een stopplaats aan het voormalige Duitse Lijntje tussen Boxtel en Wesel bij Eerde.
Eerde (Noord-Brabant), een dorp in de gemeente Meierijstad
Eerde (Overijssel), een buurtschap in de gemeente Ommen
Eerde (landgoed), een landgoed in de gemeente Ommen
Kasteel Eerde, een kasteel op dit landgoed
Internationale School Eerde, een kostschool op dit landgoed